Albert Thierfelder ist der Name folgender Personen:

* Albert Thierfelder (Mediziner) (1842–1908), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Albert Thierfelder (Musiker) (1846–1924), deutscher Musiker, Komponist und Hochschullehrer